Ayala (castelhano) / Aiara (basco) é um município da Espanha na província de Álava, comunidade autónoma do País Basco, de área 140,85 km² com população de 2635 habitantes (2007) e densidade populacional de 18,71 hab./km².

Demografia 

  
Municípios da Espanha por nome
Localidades da Espanha
Localidades da Comunidade Autónoma do País Basco
Localidades de Álava
Municípios por nome da Comunidade Autónoma do País Basco